Tagger oder tagging (engl. mit einem Etikett versehen) steht für:

 in der Computer- und Korpuslinguistik die Annotation von Wörtern (z. B. Part of speech Tagging), siehe Annotation
 Auszeichnung eines Datenbestandes, siehe Tag (Informatik)
 Editieren von Metadaten in Multimedia-Dateiformaten, siehe Tag-Editor
 Einsetzen eines RFID-Chips unter die Haut
 Methode zur Analyse von Herzwandbewegungen mittels Magnetresonanztomographie
 Social Tagging, Zuordnen von Tags
 Taggen, Ausführen eines Tags in der Graffiti-Szene, siehe Graffiti-Jargon#T